Karpa – w leśnictwie system korzeniowy wraz z pniakiem

2 miejscowości w Polsce:
 Karpa – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Bargłów Kościelny
 Karpa – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz